Mika Strömberg (né le  à Helsinki en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace devenu entraîneur. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Carrière en club 
En 1988, il attaque sa carrière en I divisioona avec le Jokerit Helsinki. Il est choisi au cours du repêchage d'entrée dans la LNH 1990 dans la Ligue nationale de hockey par les Nordiques de Québec en onzième ronde, en . Il remporte la Coupe d'Europe 1994-1995 et 1995-1996 et la SM-liiga 1994, 1996 et 1997 avec le Jokerit. Il a évolué en Suisse et en Suède. Il met un terme à sa carrière de joueur en 2010.

Carrière internationale 
Il représente la Finlande au niveau international. Il prend part aux sélections jeunes. Il a participé à quatre championnats du monde décrochant l'or en 1995 et l'argent en 1994. Il est membre de l'équipe finlandaise médaillée de bronze aux Jeux olympiques de 1994.

Trophées et honneurs personnels

SM-liiga 
1996 : nommé dans l'équipe type.
1997 : remporte le Trophée Pekka-Rautakallio.

Coupe Spengler 
1993 : nommé dans l'équipe type.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1989-1990|| Jokerit Helsinki|| SM-liiga|| 42|| 2|| 15|| 17|| 42|| - || -|| -|| -|| -
|-
| 1990-1991|| Jokerit Helsinki|| SM-liiga|| 44|| 4|| 16|| 20|| 36|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1991-1992|| Jokerit Helsinki|| SM-liiga|| 36|| 7|| 14|| 21|| 32|| 9|| 2|| 3|| 5|| 19
|-
| 1992-1993|| Jokerit Helsinki|| SM-liiga|| 16|| 2|| 5|| 7|| 6|| || || || || 
|-
| 1993-1994|| Jokerit Helsinki|| SM-liiga|| 48|| 17|| 8|| 25|| 53|| 12|| 1|| 3|| 4|| 8
|-
| 1994-1995|| Jokerit Helsinki|| SM-liiga|| 50|| 15|| 25|| 40|| 52|| 11|| 5|| 5|| 10||10 
|-
| 1995-1996|| Jokerit Helsinki|| SM-liiga|| 50|| 15|| 12|| 27|| 83|| 11|| 1|| 11|| 12|| 10
|-
| 1996-1997|| Jokerit Helsinki|| SM-liiga|| 47|| 11|| 31|| 42|| 38|| 9|| 4|| 5|| 9|| 10
|-
| 1997-1998|| Jokerit Helsinki|| SM-liiga|| 38|| 7|| 11|| 18|| 56|| 8|| 1|| 5|| 6|| 0
|-
| 1998-1999|| Jokerit Helsinki|| SM-liiga|| 30|| 4|| 15|| 19|| 32|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1999-2000|| Fribourg-Gottéron|| LNA|| 35|| 8|| 15|| 23|| 24||  4|| 0|| 1|| 1||2
|-
| 2000-2001|| HC Coire||  LNA|| 37|| 4|| 17|| 21|| 53|| 11|| 3|| 7|| 10|| 35
|-
| 2001-2002|| HC Coire||  LNA|| 43|| 6|| 21|| 27|| 28|| || || || || 
|-
| 2002-2003|| Jokerit Helsinki|| SM-liiga|| 45|| 2|| 14|| 16|| 26|| 10|| 1|| 3|| 4||6
|-
| 2003-2004|| Djurgårdens IF|| Elitserien|| 24|| 6|| 0|| 6|| 24|| 4|| 1|| 0|| 1|| 2
|-
| 2004-2005|| Djurgårdens IF|| Elitserien|| 44|| 1|| 6|| 7|| 16|| 12|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2005-2006|| Djurgårdens IF|| Elitserien|| 34|| 2|| 11|| 13|| 40|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2006-2007|| HPK Hämeenlinna|| SM-liiga|| 52|| 3|| 6|| 9|| 46|| 9|| 0|| 2|| 2|| 6
|-
| 2007-2008|| Jokerit Helsinki|| SM-liiga|| 50|| 3|| 26|| 29|| 60|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2008-2009|| KalPa Kuopio|| SM-liiga|| 55|| 5|| 22|| 27|| 86|| 12|| 0|| 1|| 1|| 12
|-
| 2009-2010|| KalPa Kuopio|| SM-liiga|| 48|| 6|| 12|| 18|| 69|| 13|| 2|| 3|| 5|| 4

Références 

Naissance en février 1970
Naissance à Helsinki
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Entraîneur finlandais de hockey sur glace
Champion du monde de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1994
Membre du Temple de la renommée du hockey finlandais
Choix de repêchage des Nordiques de Québec
Joueur du Jokerit Helsinki
Joueur du HPK Hämeenlinna
Joueur du KalPa Kuopio
Joueur du HC Fribourg-Gottéron
Joueur du HC Coire
Joueur du Djurgårdens IF (hockey sur glace)
Médaillé de bronze olympique finlandais
Défenseur de hockey sur glace
Gagnant du trophée Pekka-Rautakallio
Gagnant du trophée Juha-Rantasila